Spojení písmen D a L může mít různé významy:

DL 
 AL-DL – kód ISO 3166-2 pro okres Delvinë
 DualLayer, dvě vrstvy u DVD
 radioamatérská volací značka pro Německo
 anglická zkratka pro způsob zapojení polovodičových logických obvodů – diode logic
 české politické hnutí Demokratická levice z roku 1990
 formát papíru, obálka o velikosti 220 × 110

dl 
 dutá míra, jeden decilitr = 0,1 litru

dl. 
 česká zkratka pro dlouhý, dlouhá, dlouhé, délka

Různé kombinace 
 v ISO 3166-2:IN znamená IN-DL kód pro Dillí

Externí odkazy